Bürgerschule XIV oder XIV. Bürgerschule steht für

 Bürgerschule XIV (Hannover), 1887 erbaute Schule für Knaben und Mädchen in der Nordstadt von Hannover
 XIV. Bürgerschule (Dresden), Bürgerschule in Dresden